Teatre del Triomf del carrer Rec Comtal, Barcelona
 Teatre del Triomf del carrer Comte de l'Assalt, Barcelona.